Essentiële vetzuren (Engels: essential fatty acids)
 European Film Academy, de organisatie achter de Europese filmprijzen
 Europese filmprijzen (Engels: European Film Awards)
 N.V. EFA-Produka, in de jaren veertig producent van het Speedwheel
 Een onderdeel (Educatieve Faculteit Amsterdam) van de Hogeschool van Amsterdam
 Speedwheel, een historisch merk van hulpmotoren van het bedrijf EFA-Produka

 een ander naam voor de Zaagschubadder